Springville ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Springville (Alabama)
 Springville (Florida)
 Springville (Illinois)
 Springville (Indiana)
 Springville (Indiana)
 Springville (Iowa)
 Springville (Kalifornien)
 Springville (Louisiana)
 Springville (Michigan)
 Springville (Mississippi)
 Springville (New Jersey)
 Springville (New York)
 Springville (Ohio)
 Springville (Pennsylvania)
 Springville (Tennessee)
 Springville (Utah)
 Springville (Virginia)
 Springville (Wisconsin), im Vernon County
 Springville (Town, Adams County), Town(ship) im Adams County
 ehemaliger Name von Powder Springs (Georgia)